Zum Begriff Brabançon siehe:

Brabanzonen
Brabanter
Petit Brabançon